Sous-préfecture de Biankouma är en subprefektur i Elfenbenskusten.   Den ligger i distriktet Montagnes, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Yamoussoukro.

Källor 

Indelningar i District des Montagnes